Кучук:

Топоним 
 Кучук — село в Алтайском крае
 Кучукское озеро (Кучук) — озеро в Алтайском крае
 Кучук (река, впадает в Кучукское озеро) — река в Алтайском крае
 Кучук (приток Оби) — река в Алтайском крае
 Кучук (приток Кумы) — река в Ставропольском крае

Фамилия 
 Кучук, Алексей Леонидович (род. 1986) — белорусский футболист, сын Леонида Кучука.
 Кучук, Виталий Борисович (1933—2009) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР и Российской Федерации на Филиппинах.
 Кучук, Леонид Станиславович (род. 1959) — советский футболист, тренер.
Кучук, Октавиан (род. 1977) — молдавский и австралийский борец.